Vollmersbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Vollmersbach, Ortsgemeinde im Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Vollmersbach (Durbach), Wohnplatz im zentralen Gemeindeteil von Durbach im Ortenaukreis, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Vollmersbach (Dirlenbach), linker Zufluss des Dirlenbachs (zum Fischbach, zur Asdorf) in Niederndorf, Stadt Freudenberg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Vollmersbach (Idarbach), linker Zufluss des Idarbachs (zur Nahe) in Idar-Oberstein, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Vollmersbach (Sieg), rechter Zufluss der Sieg bei Freusburg, Stadt Kirchen, Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz